Syryjczyk – mieszkaniec Syrii
Osoby o nazwisku lub przydomku Syryjczyk:
 Efrem Syryjczyk, syryjski ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ, Ap̄rêm Sûryāyâ; gr. Ἐφραίμ ὁ Σῦρος, Efraim ho Syros; łac. Ephraem Syrus, ros. Ефрем Сирин (ur. ok. roku 300 w Nisibis w Mezopotamii – zm. 9 czerwca 373 roku w Edessie) – kaznodzieja, diakon, poeta, komentator Pisma Świętego.
 Jerzy Syryjczyk (1950-2009) – polski duchowny katolicki, profesor doktor habilitowany, specjalista w zakresie kościelnego prawa karnego
 Rufin Syryjczyk (IV/V wiek) – wczesnochrześcijański pisarz, uczeń Hieronima.
 Tacjan Syryjczyk, Tacjan, Tatianos (ok. 130 – ok. 193) – chrześcijański pisarz i teolog pochodzący z Syrii.
 Tadeusz Syryjczyk (ur. 9 lutego 1948 w Krakowie) – polski polityk,